Вейк-ан-Зее 1977 — 39-й международный шахматный турнир, который проходит в 1977 году.

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на официальном сайте

1977 год в шахматах